Karen Young (actrice) (geboren 1958)
 Karen Young (Amerikaans zangeres) (1951–1991)
 Karen Young (Brits zangeres) (geboren 1946)
 Karen Young (Canadees zangeres) (geboren 1951)
 Karen Young (cricketster) (geboren 1968)
 Karen Young (schrijfster)